Виталий Макаров:
 Макаров, Виталий Валерьевич (род. 1974) — российский дзюдоист, чемпион мира 2001 года.
 Макаров, Виталий Викторович (1940—2017) — российский дипломат.